Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Thomasberg enthält das einzige denkmalgeschützte unbewegliche Objekt der Gemeinde Thomasberg im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Thomasberg
!